Габрилович — еврейская фамилия. Известные носители:

 Габрилович, Алексей Евгеньевич (1936—1995) — советский режиссёр-документалист, сценарист. Сын Евгения Габриловича.
 Габрилович, Артур Соломонович (1867 — ?) — музыкальный критик, издавал с 1895 года «Музыкальный календарь».
 Габрилович, Борис (1950—1970) — русский поэт.
 Габрилович, Григорий Семёнович (1863 — ?) — музыкальный критик, издавал еженедельную музыкальную газету «Russlands Musik-Zeitung», просуществовавшую с 1894 по 1895.
 Габрилович, Евгений Иосифович (1899—1993) — русский советский писатель, драматург и сценарист. Герой Социалистического Труда.
 Габрилович, Иван Григорьевич (1863—1939) — главный врач санатория Халила.
 Габрилович, Леонид (Леон) Евгеньевич (Галич, 1878—1953) — русский литературный критик и публицист.
 Габрилович, Моисей Альбертович (1912—1968) — советский гигиенист, заведующий кафедрой гигиены и декана терапевтического факультета Белорусского государственного института усовершенствования врачей.
 Габрилович, Осип Соломонович (1878—1936) — российский и американский пианист, композитор и дирижёр.

См. также 
 Гаврилович

Примечания